Saint-Aubin peut faire référence à :

Patronyme 

  Famille de Saint-Aubin, famille noble bretonne.
 Famille Saint-Aubin, une famille d'artistes français
 Gabriel-Germain de Saint-Aubin (1696-1756), brodeur
 Augustin de Saint-Aubin (1736-1807), son fils, dessinateur
 Charles-Germain de Saint-Aubin (1721-1786), son frère, brodeur, graveur et dessinateur
  (1753-1822), sa fille, artiste française
 Marie-Françoise-Félicité de Saint-Aubin (1717-1790),  auteure de Le Danger des liaisons (Genève, 1763)
 Gabriel de Saint-Aubin (1724-1780), son frère, artiste
 Louis-Michel de Saint-Aubin, son frère, artiste
 Stéphanie Félicité du Crest de Saint-Aubin (1746-1830), comtesse de Genlis, marquise de Sillery
 Marcel Saint-Aubin (1925-1991), policier canadien.

Pseudonyme
Augustin-Alexandre d'Herbez, dit Saint-Aubin (1754-1818), ténor de l'Opéra de Paris
Jeanne-Charlotte Schroeder, dite Madame Saint-Aubin (1764-1850), soprano de l'Opéra-Comique, épouse du précédent. 
Leurs enfants :
Jean-Denis Saint-Aubin (1783-c.1810)
Louis-Philibert Dherbes, dit Saint-Aubin (1784-1846), professeur au conservatoire de Paris 
Cécile Duret-Saint-Aubin (1785-1862), chanteuse
Alexandrine Saint-Aubin (1793-1867), cantatrice

Toponymes

Îles Anglo-Normandes 
 Saint-Aubin, port de Jersey

Belgique 
 Saint-Aubin, section de la commune belge de Florennes située en Région wallonne dans la province de Namur

France 
Plusieurs communes françaises  
 Anzin-Saint-Aubin, dans le Pas-de-Calais
 La Chapelle-Saint-Aubin, dans la Sarthe
 Cisai-Saint-Aubin, dans l'Orne
 La Ferté-Saint-Aubin, dans le Loiret
 Saint-Aubin, dans l'Aisne
 Saint-Aubin, dans l'Aube
 Saint-Aubin, dans la Côte-d'Or
 Saint-Aubin, dans l'Indre
 Saint-Aubin, dans le Jura
 Saint-Aubin, dans les Landes
 Saint-Aubin, en Lot-et-Garonne
 Saint-Aubin, dans le Nord
 Saint-Aubin-près-Cisai, ancienne commune de l'Orne, auj. intégrée à Cisai-Saint-Aubin
 Saint-Aubin, dans le Pas-de-Calais
 Saint-Aubin, dans l'Essonne
 Saint-Aubin-Celloville, dans la Seine-Maritime
 Saint-Aubin-Château-Neuf, dans l'Yonne
 Saint-Aubin-d'Appenai, dans l'Orne
 Saint-Aubin-d'Arquenay, dans le Calvados
 Saint-Aubin-d'Aubigné, en Ille-et-Vilaine
 Saint-Aubin-de-Baubigné, ancienne commune des Deux-Sèvres, auj. intégrée à Mauléon
 Saint-Aubin-de-Blaye, dans la Gironde
 Saint-Aubin-de-Bonneval, dans l'Orne
 Saint-Aubin-de-Branne, dans la Gironde
 Saint-Aubin-de-Cahuzac, jusqu'en 1793, ancien nom de Saint-Aubin-de-Cadelech (Dordogne)
 Saint-Aubin-de-Cadelech, dans la Dordogne
 Saint-Aubin-de-Courteraie, dans l'Orne
 Saint-Aubin-de-Crétot, dans la Seine-Maritime
 Saint-Aubin-d'Écrosville, dans l'Eure
 Saint-Aubin-de-Lanquais, dans la Dordogne
 Saint-Aubin-de-Locquenay, dans la Sarthe
 Saint-Aubin-de-Luigné, en Maine-et-Loire
 Saint-Aubin-de-Médoc, dans la Gironde
 Saint-Aubin-de-Nabirat, dans la Dordogne
 Saint-Aubin-des-Bois, dans le Calvados
 Saint-Aubin-des-Bois, en Eure-et-Loir
 Saint-Aubin-de-Scellon, dans l'Eure
 Saint-Aubin-des-Cercueils, ancienne commune de la Seine-Maritime, auj. intégrée à Saint-Aubin-Routot
 Saint-Aubin-des-Châteaux, dans la Loire-Atlantique
 Saint-Aubin-des-Chaumes, dans la Nièvre
 Saint-Aubin-des-Coudrais, dans la Sarthe
 Saint-Aubin-des-Grois, dans l'Orne, commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Perche-en-Nocé
 Saint-Aubin-des-Hayes, dans l'Eure, commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Mesnil-en-Ouche
 Saint-Aubin-des-Landes, en Ille-et-Vilaine
 Saint-Aubin-des-Ormeaux, dans la Vendée
 Saint-Aubin-des-Préaux, dans la Manche
 Saint-Aubin-de-Terregatte, dans la Manche
 Saint-Aubin-du-Cormier, en Ille-et-Vilaine
 Saint-Aubin-du-Désert, dans la Mayenne
 Saint-Aubin-du-Dolet, ancienne commune de la Vienne, auj. intégrée à Saint-Jean-de-Sauves
 Saint-Aubin-du-Pavail, en Ille-et-Vilaine
 Saint-Aubin-du-Pavoil, ancienne commune de Maine-et-Loire, auj. intégrée à Nyoiseau
 Saint-Aubin-du-Perron, dans la Manche
 Saint-Aubin-du-Plain, dans les Deux-Sèvres
 Saint-Aubin-du-Thenney, dans l'Eure
 Saint-Aubin-en-Bray, dans l'Oise
 Saint-Aubin-en-Charollais, en Saône-et-Loire
 Saint-Aubin-Épinay, dans la Seine-Maritime
 Saint-Aubin-Fosse-Louvain, dans la Mayenne
 Saint-Aubin-jouxte-Boulleng, jusqu'en 1931, ancien nom de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime)
 Saint-Aubin-la-Campagne, ancienne commune de la Seine-Maritime, auj. intégrée à Saint-Aubin-Celloville
 Saint-Aubin-la-Plaine, dans la Vendée
 Saint-Aubin-Lébizay, ancienne commune du Calvados, auj. intégrée à Beaufour-Druval
 Saint-Aubin-le-Cauf, dans la Seine-Maritime
 Saint-Aubin-le-Cloud, dans les Deux-Sèvres
 Saint-Aubin-le-Dépeint, en Indre-et-Loire
 Saint-Aubin-le-Guichard, dans l'Eure, commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Mesnil-en-Ouche
 Saint-Aubin-le-Monial, dans l'Allier
 Saint-Aubin-lès-Elbeuf, dans la Seine-Maritime
 Saint-Aubin-les-Forges, dans la Nièvre
 Saint-Aubin-lès-Gournay, ancienne commune de la Seine-Maritime, auj. intégrée à Gournay-en-Bray
 Saint-Aubin-la-Rivière, ancienne commune de la Seine-Maritime, auj. intégrée à Saint-Aubin-Épinay
 Saint-Aubin-le-Vertueux, dans l'Eure
 Saint-Aubin-Montenoy, dans la Somme
 Saint-Aubin-Rivière, dans la Somme
 Saint-Aubin-Routot, dans la Seine-Maritime
 Saint-Aubin-sous-Erquery, dans l'Oise
 Saint-Aubin-sur-Aire, dans la Meuse
 Saint-Aubin-sur-Algot, ancienne commune du Calvados, auj. intégrée à Cambremer
 Saint-Aubin-sur-Auquainville, ancienne commune du Calvados, auj. intégrée à Auquainville
 Saint-Aubin-sur-Cailly, ancienne commune de la Seine-Maritime, auj. intégrée à Vieux-Manoir
 Saint-Aubin-sur-Gaillon, dans l'Eure
 Saint-Aubin-sur-Iton, ancienne commune de l'Orne, auj. intégrée à Saint-Ouen-sur-Iton
 Saint-Aubin-sur-Loire, en Saône-et-Loire
 Saint-Aubin-sur-Mer, dans la Seine-Maritime
 Saint-Aubin-sur-Mer, dans le Calvados
 Saint-Aubin-sur-Quillebeuf, dans l'Eure
 Saint-Aubin-sur-Scie, dans la Seine-Maritime
 Saint-Aubin-sur-Yonne, dans l'Yonne

Autres toponymes français
 Saint-Aubin, quartier de la ville de Toulouse
 Île Saint-Aubin, île angevine
 Saint-Aubin, ancienne trêve de la paroisse de Plumelec dans le Morbihan

Île Maurice 
 Village de Saint-Aubin et domaine de Saint-Aubin (étape de la Route du Thé), dans le territoire de Rivière-des-Anguilles

Suisse 
 Saint-Aubin, commune suisse du canton de Fribourg
 Saint-Aubin-Sauges (issu de la fusion de Saint-Aubin et de Sauges), village de la commune suisse de La Grande Béroche, dans le canton de Neuchâtel

Hydronyme 
 Saint-Aubin, un affluent de la Midouze

Édifices

Belgique 
 Cathédrale Saint-Aubain à Namur.

France 
 Abbaye Saint-Aubin d'Angers
 Château Saint-Aubin, domaine viticole du Bordeaux
  (plusieurs)
 Église Saint-Aubin de Cauffry, dans le département de l'Oise
 Église Saint-Aubin d'Ennery, dans le département du Val-d'Oise
 Église Saint-Aubin de Limay, dans le département des Yvelines
 Église Saint-Aubin de Toulouse
 Église Saint-Aubin de Villers-sous-Ailly dans le département de la Somme
 Église Saint-Aubin de Saint-Aubin-d'Écrosville dans l'Eure
 Rue Saint-Aubin, rue commerçante du centre-ville d'Angers

Vin 
 Le saint-aubin, appellation produite sur la commune de Saint-Aubin (Côte-d'Or).

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France